Il singolare del torneo di tennis Austrian Open 1991, facente parte dell'ATP Tour 1991, ha avuto come vincitore Karel Nováček che ha battuto in finale Magnus Gustafsson 7-6, 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Sergi Bruguera (terzo turno)
 Emilio Sánchez (quarti di finale)
 Karel Nováček (campione)
 Magnus Gustafsson (finale)
 Karel Nováček (quarti di finale)
 Alberto Mancini (terzo turno)
 Francisco Clavet (semifinali)
 Magnus Gustafsson (semifinali)

 Francisco Clavet (terzo turno)
 Christian Bergström (terzo turno)
 Javier Sánchez (terzo turno)
 Thierry Champion (quarti di finale)
 Marián Vajda (terzo turno)
 Thomas Muster (terzo turno)
 Markus Zillner (secondo turno)
 Cédric Pioline (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Austrian Open 1991